Canta Comigo pode se referir à:

 Canta Comigo (talent show português), um talent show português de formato original exibido em 2011 pela TVI.
 Canta Comigo (talent show brasileiro), um talent show brasileiro, versão do britânico All Together Now, exibido a partir de 2018.

Desambiguações de televisão